Махилисы, или махилиды , — семейство насекомых из отряда древнечелюстных.

Палеонтология 
Фрагменты кутикулы, напоминающие кутикулу махилид, были найдены в отложениях среднего девона США. Древнейшие бесспорные находки семейства происходят из среднего триаса Швейцарии.

Описание 
Чешуйками покрыты как минимум конечности и основания антенн, а часто и голова. На 2-6-х сегментах брюшка располагается одна, а чаще две пары втяжных пузырьков. Второй и седьмой брюшные стерниты треугольные, сравнительно крупные. Самец с одной или двумя парами парамер.

Классификация 

В семейство включают следующие роды:

См. также 
 Parapetrobius azoricus
 Trigoniophthalmus borgesi

Примечания 

Древнечелюстные
Семейства насекомых